Гви́да () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Гвида, Вандиса (род. 1935) — итальянская актриса театра кино и телевидения. 
 Гвида, Глория (род. 1955) — итальянская актриса и певица.
 Гвида, Клей (род. 1981) — американский боец ММА. 
 См. также 
 Гвидо — мужское имя германского происхождения.